Hochmeister steht für:

 Hochmeister, ein Amt in Geistlichen Ritterorden

Hochmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Hochmeister (* 1957), österreichischer Mediziner, Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Martin von Hochmeister (1767–1837), Bürgermeister von Hermannstadt